Wolfsstein steht für:
 Wolfsstein (Denkmal), Denkmal im Andenken an besondere Ereignisse mit Wölfen
 Wolfsstein (Melsungen), Denkmal im Stadtwald von Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Wolfenstein
 Wolfstein (Begriffsklärung)
 Wolfsteiner